Carlia (Райдужний сцинк) — рід сцинкоподібних ящірок родини сцинкових (Scincidae). Представники цього роду мешкають в Австралії, Індонезії і Папуа Новій Гвінеї.

Види 
Рід Carlia нараховує 46 видів:

 Carlia aenigma Zug, 2004
 Carlia ailanpalai Zug, 2004
 Carlia amax Storr, 1974
 Carlia aramia Zug, 2004
 Carlia babarensis (Kopstein, 1926)
 Carlia beccarii (W. Peters & Doria, 1878)
 Carlia bicarinata (Macleay, 1877)
 Carlia bomberai Zug & Allison, 2006
 Carlia caesius Zug & Allison, 2006
 Carlia crypta Singhal, Hoskin, Couper, Potter, & Moritz, 2018
 Carlia decora Hoskin & Couper, 2012
 Carlia diguliensis (Kopstein, 1926)
 Carlia dogare Covacevich & Ingram, 1975
 Carlia eothen Zug, 2004
 Carlia fusca (A.M.C. Duméril & Bibron, 1839)
 Carlia gracilis Storr, 1974
 Carlia inconnexa Ingram & Covacevich, 1989
 Carlia insularis Afonso-Silva, Santos, Ogilvie & Moritz, 2017
 Carlia isostriacantha Afonso-Silva, Santos, Ogilvie & Moritz, 2017
 Carlia jarnoldae Covacevich & Ingram, 1975
 Carlia johnstonei Storr, 1974
 Carlia leucotaenia (Bleeker, 1860)
 Carlia longipes (Macleay, 1877)
 Carlia luctuosa (W. Peters & Doria, 1878)
 Carlia munda (De Vis, 1885)
 Carlia mysi Zug, 2004
 Carlia nigrauris Zug, 2010
 Carlia pectoralis (De Vis, 1885)
 Carlia peronii (A.M.C. Duméril & Bibron, 1839)
 Carlia pulla (T. Barbour, 1911)
 Carlia quinquecarinata (Macleay, 1877)
 Carlia rhomboidalis (W. Peters, 1869)
 Carlia rostralis (De Vis, 1885)
 Carlia rubigo Hoskin & Couper, 2012
 Carlia rubrigularis Ingram & Covacevich, 1989
 Carlia rufilatus Storr, 1974
 Carlia schmeltzii (W. Peters, 1867)
 Carlia sexdentata (Macleay, 1877)
 Carlia spinauris (Smith, 1927)
 Carlia storri Ingram & Covacevich, 1989
 Carlia sukur Zug & Kaiser, 2014
 Carlia tetradactyla (O'Shaughnessy, 1879)
 Carlia triacantha (Mitchell, 1953)
 Carlia tutela Zug, 2004
 Carlia vivax (De Vis, 1884)
 Carlia wundalthini Hoskin, 2014

Примітки

Посилання 

Сцинкові
Роди плазунів